José Joaquín Álvarez de Toledo y Caro (Madrid, 28 de diciembre de 1865 - Madrid, 9 de junio de 1915), XIX duque de Medina Sidonia y grande de España, fue un aristócrata español.

Biografía 
Nació en Madrid, el 28 de diciembre de 1865, hijo segundo de José Álvarez de Toledo y Silva, XVIII duque de Medina Sidonia, y de Rosalía Caro y Álvarez de Toledo, hija del IV marqués de la Romana. Fue en un principio marqués de Molina, pero a la muerte de su hermano mayor Alonso, se convirtió en el heredero de todos los títulos de la casa de Medina Sidonia. 

Fue educado en  España, pero nunca le interesó la política o la carrera militar. Se dedicó casi toda su vida a sus explotaciones agrícolas del Rafol, Novelda, Molina de Segura y las dehesas de Jimena de la Frontera.

Administró muy bien su patrimonio, pero cuando heredó el grueso de los bienes familiares, tuvo que hacer frente a una enorme cantidad de deudas que había adquirido su padre. Las más urgentes se solventaron con la venta del Coto de Doñana a Guillermo Garvey, por 750.000 pesetas. 

Como Grande de España, tuvo importantes cargos en la corte, como Gentilhombre de cámara del Rey o Caballerizo Mayor de la Princesa de Asturias. Ostentó el Collar de la Orden de Carlos III, y fue Maestrante de Valencia, 

Para hacer frente a otras duedas, se vio obligado que vender su palacio de la playa de la Concha, en San Sebastián, el castillo de Martorell y las fincas de Jimena de la Frontera, además del Castillo de Vélez-Blanco por unas 80.000 pesetas. Murió en su palacio madrileño el 9 de junio de 1915.

Familia 
El duque se casó en Madrid, el 10 de abril de 1893 con su prima Rosalía Caro y Caro, hija de Carlos Caro y Álvarez de Toledo, XVIII conde de Caltavuturo (hijo del VI marqués de la Romana), y de María Encarnación Caro y Gumucio. Hijos:

 Joaquín (1894-1955), que desde 1916 fue XX duque de Medina Sidonia y grande de España. Casado con María del Carmen Maura y Herrera, hija de Gabriel Maura, I duque de Maura, grande de España, y de Julia Herrera, V condesa de la Mortera. Con sucesión.
 Alonso (1895-1936), XIX marqués de Molina en sucesión de su padre en 1918, falleció sin descendencia.
 María (1898-1974), III duquesa de Santa Cristina y grande de España por rehabilitación del título en 1923. Se casó con Rafael Márquez y Castillejo, hijo de José María Márquez y Márquez, senador por la provincia de Granada, y de María de las Mercedes Castillejo, VIII marquesa de Montefuerte, de los condes de Floridablanca. Con sucesión.
 José (1899-1957), muerto soltero.
 María del Rosario (1901-1955), III marquesa de Valverde por rehabilitación en 1952. Mujer de Salvador Ferrandis y Luna, con sucesión.

Antepasados 

José
Alvarez C
Alvarez C
Casa de Villafranca del Bierzo
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Valencia
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Duques de Medina Sidonia
Marqueses de Molina
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid